

Topônimos 
 Santa Rita do Sapucaí – município do estado de Minas Gerais
 São Gonçalo do Sapucaí – município do estado de Minas Gerais
 Sapucaí-Mirim – município do estado de Minas Gerais
 São Bento do Sapucaí – município do estado de São Paulo
 Sambódromo da Marquês de Sapucaí – local de eventos no Rio de Janeiro
 Sapucai (Paraguarí)

Pessoas 
 Cândido José de Araújo Viana – visconde e marquês de Sapucaí

Desambiguações de topônimos